Појам Бланка од Наваре може да се односи на:

 Бланка од Наваре, краљица Кастиље, супруга Санча III од Кастиље
 Бланка I од Наваре, краљица Наваре
 Бланка II од Наваре, титуларна краљица Наваре
 Бланка од Наваре, краљица Француске, супруга Филипа VI
 Бланка од Наваре, војвоткиња Бретање, супруга Жана I
 Бланка од Наваре,